Příjmení Šafář, přechýleně Šafářová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Karel Šafář (1938–2016) – český akademický malíř a grafik
 Karel Šafář (pedagog) (1889–1970) – český středoškolský profesor, publicista a překladatel z francouzštiny
 Ondřej Šafář (* 1995) – český hokejový obránce
 Zdeněk Šafář (* 1978) – český akrobatický lyžař (skikros)

Ženský tvar
 Lucie Šafářová (* 1987) – česká tenistka

Podobná příjmení
 Šafařík
 Schäffer

Podobné články
 Andulko šafářova – lidová píseň

Česká příjmení